Io steht für:

 Io (Film), US-amerikanisches, postapokalyptisches Science-Fiction-Drama von 2019
 Io (Mond), Satellit des Planeten Jupiter
 Io (Mythologie), eine Geliebte des griechischen Gottes Zeus
 Io (Programmiersprache), objektorientierte Programmiersprache
 (85) Io, Asteroid des Hauptgürtels

io steht für:

 Ido, Plansprache, nach ISO 639-1

.io steht als Abkürzung für:

 .io, länderspezifische Top-Level-Domain (ccTLD) des Britischen Territoriums im Indischen Ozean

-io steht für:

 -io, lateinische Nachsilbe

IO steht als Abkürzung für:

 Britisches Territorium im Indischen Ozean nach ISO 3166-1
 Illustratoren Organisation e.V., Berufsverband der Illustratoren in Deutschland
 Im-Ohr-Gerät (auch IdO), eine Variante von Hörgeräten
 Indirektes Objekt, im allgemeinen Sprachgebrauch wird das indirekte Objekt dem Dativobjekt gleichgesetzt, siehe Objekt (Grammatik)#Direktes und indirektes Objekt
 Industrial Organization, die Theorie des konkreten Funktionierens von Wettbewerbs in einer privatwirtschaftlichen Wirtschaft
 Informationsobjekt, Synonym für Entität in der Datenmodellierung
 die österreichische Insolvenzordnung
 Integrierte Optik, Teilgebiet der technischen Optik, das sich mit der Entwicklung integrierter optischer Systeme beschäftigt
 Internationale Organisation, diverse Bedeutungen
 IO.SYS (Input/Output), eine Systemdatei des Betriebssystemkerns von MS-DOS.

IO als Unterscheidungszeichen auf Kfz-Kennzeichen:

 Griechenland: Athen (nur für Motorräder)

IO, I/O (engl. Input/Output = „Eingabe/Ausgabe“) steht als Abkürzung für:

 Eingabe und Ausgabe, bei Computersystemen den Schnittstellendurchfluss von Programmen oder peripheren Geräten
 Google I/O, die jährliche Entwicklerkonferenz von Google
 Input-Output-Analyse, Methode zur Ermittlung der Leistungsparameter einzelner Elemente in technischen, ökonomischen und sozialen Systemen

IO (sprich „Eins-O“) steht als Abkürzung für:

 Erster Offizier (Deutsche Marine) (IO, teilweise auch 1O), in der truppendienstlichen Hierarchie nach dem Kommandanten eines Schiffes der höchste Offizier an Bord und Stellvertreter des Kommandanten

Iō steht für:

 Iō (Akan), ein Vulkan auf der japanischen Insel Hokkaidō
 Iō (Han), ein japanisches Lehen
 Iō (Iō-jima), ein Vulkan auf der japanischen Insel Iō-jima
 Iō (Shiretoko), ein Vulkan auf der japanischen Insel Hokkaidō
 Iō (Yatsugatake), ein Vulkan auf der japanischen Insel Honshū

iO steht für:

 die Nachfolgeband der Guano Apes
 iO Chicago, ein berühmtes Improvisationstheater in Chicago

i. O., i. o. steht als Abkürzung für:

 im Orient, Ortsbezeichnung, z. B. bei Freimaurerlogen, siehe Orientierung (Orient)
 in Ordnung, siehe Okay
 intraossär, in der medizinischen Fachsprache im Knochen oder in den Knochen

Siehe auch:
 Jo

Abkürzung